DHQD se može odnositi na:
 Dihidrohinidin, hemijsko jedinjenje
 3-dehidrohinat dehidrataza, enzim